

Patronyme
 La famille Burrus, originaire de Dambach-la-Ville (Alsace), naturalisée suisse ;
 Charles Sidney Burrus (1934-2021), automaticien américain ;
 Claire Burrus (1940-), galeriste française ;
 Lucius Antistius Burrus, ( ? - 188), sénateur romain du  ;
 Maurice Burrus, (1882-1959), entrepreneur et homme politique français ;
 Sextus Afranius Burrus, ( ? - 62), préfet du prétoire nommé par l'empereur Claude.

Édifice
 Le château Burrus, monument historique situé à Sainte-Croix-aux-Mines, dans le département français du Haut-Rhin.

Musique
 Burrus, instrument de percussion d'origine africaine employé en Jamaïque dans le rituel rastafari où il accompagne les chants.

Homonymie de patronyme